Adrian Robinson (1989–2015) amerikai amerikaifutball-játékos
 Adrian Robinson (2000) botswanai úszó